Core [kór] je anglické slovo a znamená jádro, jadřinec, dužina, morek a další. Může vzniknout také jako zkratka.

 Core (album) – album skupiny Stone Temple Pilots
 Core (Persefone album)
 Core (rozhlasová stanice) – digitální rozhlasová stanice ve Spojeném království
 The Core – sci-fi film z roku 2003

informatika
 Core Design – vývojářská firma počítačových her známá sérií Tomb Raider
 Intel Core (mikroarchitektura) – mikroarchitektura vyvinutá společností Intel
 Intel Core – modelové označení procesorů několika generací společnosti Intel
 Core dump – uložený obsah paměti při nečekaném pádu programu v Unixu
 Fedora Core – dřívější název linuxové distribuce Fedora

zkratka
 Central Organization For Railway Electrification – železniční organizace v Indii
 Congress of Racial Equality – organizace občanských práv v USA
 Coordinated Online Register of Electors – centrální databáze ve Spojeném království
 Challenge of Reverse Engineering – warez skupina
 Comment on Reproductive Ethics – britská nátlaková skupina
 C.O.R.E. – studio počítačové animace

Související články 

 jádro
 nukleus